Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 1994/95, је трећа сезона ове лиге у органицацији Фудбалског савеза Македоније.

У Првој лиги учествовало је 16 клубова, који су играли по двоструком лига систену(свако са сваким две утакмице. Из Прве лиге 1993/944 лиге су испали: Македонија ЂП из Скопља и Караорман из Струге. Уместо њих из Друге лиге су ушли Кожув из Ђевђелије и Охрид из Охрида. 
 
Титулу је бранила и поново одбранила екипа Вардара из Скопља.

У овој сезони, првак се пласирао у Прво коло квалификциј за УЕФА куп 1995/96., Победник Купа Македоније играо је у Купу победника купова 1995/96.

Из лиге су испали Борец и Кожув

Састав Прве лиге у сезони 1994/95.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Листа стрелаца

Резултати македонких клубова у европским такмичењима 1995/96.

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 1994/95. у македонском фудбалу